ВГА:
 
 Всемирная газетная ассоциация

См. также 
 VGA